Der Name Erbland bezeichnet:

 den Begriff für ererbtes Land, siehe Erblande
 einen Ortsteil von Gummersbach im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Erbland (Gummersbach)